Лидс () — англоязычное имя собственное, которое может выступать в качестве топонимов, названий и фамилий.

Персоналии 
 Лидс, Нони Мэй (более известная как Анастасия Греческая; 1878—1923) — американская наследница, супруга принца Христофора Греческого и Датского, член датской и греческой королевских семей.

Псевдонимы 
 Андреа Лидс (урождённая Антуанетта Лис; 1914—1984) — американская актриса, номинантка на премию «Оскар» в 1937 году.
 Лидс, Лила (урождённая Лила Ли Уилкинсон; 1928—1999) — американская киноактриса.

Вымышленные персонажи 
 Нед Лидс — персонаж серии комиксов компании Marvel.

Топонимы 
 Лидс — город в Великобритании.
  — город в штате Мэн, США.
 Лидс — тауншип в округе Марри, Миннесота, США.
 Замок Лидс — средневековый замок в графстве Кент (Великобритания).
 Лидс-Брадфорд — международный аэропорт.
 Лидс — город в канадской провинции Онтарио.

Прочее 
 Епархия Лидса — римско-католический диоцез с центром в городе Лидс графства Западный Йоркшир в Англии.
 «Лидс Сити» — английский футбольный клуб из города Лидс, существовавший с 1904 по 1919 год.
 «Лидс Юнайтед» — английский профессиональный футбольный клуб из города Лидс, образованный в 1919 году.
 Лидс — Ливерпуль — водный канал в северной Англии между городами Лидс и Ливерпуль.

См. также 
 Фестивали Рединг и Лидс — пара ежегодных музыкальный фестивалей, которые проходят в Рединге и Лидсе в Великобритании.